Маркетт (округ, Мічиган)
Маркетт (округ, Вісконсин)